Кудилье́ро (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 100,78 км². Население — 5 763 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos
 Asociación Cudillero Turismo

Муниципалитеты Астурии